Никола-Пустынь, Николо-пустынь, Никольское-на-Сендеге — село в Судиславском районе Костромской области. Расположено на реке Сендега в 23 км от Судиславля. Село заброшено. В селе имеются развалины Николаевской церкви.

Проезд 
Добраться до села можно по трассе Р-98.

Выехать из Судиславля в юго-восточном направлении. После населённого пункта Мостищи повернуть направо. Первые 4 км — асфальт. Дальше нужно двигаться прямо, игнорируя отвороты и знаки «Движение запрещено», дорога постепенно ухудшается. Последние 1,5 км (а в плохую погоду — 3 км) лучше идти пешком. Остатки села можно разглядеть справа от дороги. На северном краю деревни среди деревьев церковь.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Костромской области